Szu – bóstwo egipskie
 Szu – miasto w Kazachstanie
 Szu (Czu) – rzeka w Kazachstanie i Kirgistanie